76-я пехотная дивизия — пехотное соединение в составе Русской императорской армии.

История дивизии 
Сформирована в июле 1914 года из кадра 40-й пехотной дивизии. В конце августа 1914 года в составе 2-й армии Северо-Западного фронта была выдвинута к перешейкам главных Мазурских озёр. Затем составила гарнизоны крепостей Гродна (301-й, 302-й и 303-й полки) и Осовец (304-й полк). 09.08.1914 включена в состав 1-й армии Северо-Западного фронта, одновременно исключена из 2-й армии того же фронта. 12.09.1914 крепости Гродна и Осовец подчинены командующему формируемой 10-й армии Северо-Западного фронта. В январе 1915 года вошла в состав 12-я армии Северо-Западного фронта, а к концу марта того же года — в состав 27-го армейского корпуса 1-й армии того же фронта. Активно участвовала в Виленской операции в августе — сентябре 1915 г., в Нарочской операции в марте 1916 г.

Образованная Виленским округом 76-я пехотная дивизия пользовалась на Северном фронте репутацией стойкой части.

76-я артиллерийская бригада сформирована в июле 1914 года по мобилизации в Несвиже из кадра, выделенного 40-й Артиллерийской бригадой.

Состав дивизии 
 1-я бригада
 301-й Бобруйский пехотный полк
 302-й Суражский пехотный полк
 2-я бригада
 303-й Сенненский пехотный полк
 304-й Новгород-Северский пехотный полк
 76-я артиллерийская бригада

Командование дивизии 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира. Должности начальника дивизии соответствовал чин генерал-лейтенанта, и при назначении на эту должность генерал-майоров они оставались командующими до момента своего производства в генерал-лейтенанты).

Начальники дивизии 
 19.07.1914 — 08.10.1914 — командующий генерал-майор Иозефович, Феликс Доминикович
 08.10.1914 — 11.11.1914 — командующий генерал-майор Постовский, Пётр Иванович
 11.11.1914 — 31.12.1916 — генерал-лейтенант Кузьмин-Короваев, Александр Николаевич
 09.01.1917 — 31.07.1917 — командующий генерал-майор Глоба, Александр Васильевич
 31.07.1917 — хх.хх.1918 — командующий генерал-майор фон Сиверс, Яков Яковлевич

Начальники штаба дивизии 
 14.09.1914 — 24.01.1915 — полковник Суханов, Пантелеймон Григорьевич
 24.01.1915 — 16.05.1915 — полковник князь Багратуни, Яков Герасимович
 06.12.1915 — 30.07.1917 — и. д. подполковник Соловкин, Пётр Иларионович
 04.08.1917 — xx.xx.xxxx — и. д. подполковник Криволуцкий, Григорий Иванович

Командиры бригады 
 29.07.1914 — 19.05.1917 — генерал-майор фон Гальберг, Анатолий Михайлович
 19.05.1917 — хх.хх.1917 — полковник Габаев, Прангистан Андреевич

Командиры 76-й артиллерийской бригады 
 25.07.1914 — 30.04.1917 — полковник (с 12.07.1916 генерал-майор) Макшеев, Иван Александрович
 07.05.1917 — хх.хх.хххх — командующий полковник Зарембо-Годзяцкий, Аристарх Юлианович
 20.07.1917 — хх.хх.хххх — командующий полковник Тарнопольский, Константин Георгиевич

Командиры полков 
 301-й Бобруйский пехотный полк — на 1917 — полковник Ярославцев, Михаил Владимирович
 302-й Суражский пехотный полк — 27.11.1916 — хх.05.1917 — полковник Хроминский, Казимир-Фортунат Андреевич

Примечания 

Пехотные дивизии России во время Первой мировой войны